La saison 2009-2010 est la quarantième unième saison du KAC de Kénitra en première division.

Le club termine la saison à la , soit sa meilleure performance depuis la saison 1993-94

Liens externes 
  Site officiel du club

Kénitra
Saison du KAC de Kénitra
Kénitra